Вику́лов — русская фамилия (от устаревшего имени Вукол).

Известные носители 
 Викулов, Василий Иванович (1904—1971) — советский и российский живописец.
 
 Викулов, Павел Иванович (1920—1945) — танкист, Герой Советского Союза (1945).